Molekulska formula -{C20H26N2}- se može odnositi na:

 Dimetakrin
 Tetrindol
 Trimipramin
 Vobazan